Il gruppo dell'eudyalite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo dell'eudialyte 
 Alluaivite
 Andrianovite
 Aqualite
 Carbokentbrooksite
 Dualite
 Eudialite
 Feklichevite
 Ferrokentbrooksite
 Georgbarsanovite
 Golyshevite
 Ikranite
 Johnsenite-(Ce)
 Kentbrooksite
 Khomyakovite
 Labyrinthite
 Manganokhomyakovite
 Mogovidite
 Oneillite
 Raslakite
 Rastsvetaevite
 Taseqite
 Zirsilite-(Ce)

Collegamenti esterni 
 

Eudialyte